Instituto Nacional forma parte del nombre de muchas instituciones, entre ellas:

 Instituto Nacional General José Miguel Carrera, Liceo A-0 de Santiago, ;
 Instituto Nacional Francisco José de Caldas, colegio público de Villavicencio, ;
 Instituto Nacional Mejía, colegio secundario público de Quito, ;
 Instituto Nacional de Panamá, colegio secundario de Panamá